Fagotia é um género de gastrópode da família Melanopsidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Fagotia esperi

Melanopsidae